Натуральне число 1132
 1132 рік до нашої ери
 1132 рік нашої ери